Discosporina är ett släkte av svampar. Discosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discosporina